Gjøran Tefre (ur. 25 listopada 1994 r. w Førde) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Foerde Il.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 18 grudnia 2010 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Savalen, gdzie w biegu na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasował się na 48. miejscu.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2015 roku w Lillehammer, gdzie na dystansie 30 km w biegu łączonym zajął 49. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 3 marca 2018 w Lahti, podczas sprintu stylem klasycznym zajął 14. miejscu.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Stadaas nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994